Pirogov steht für:

 Nikolai Iwanowitsch Pirogow, russischer Chirurg
 (2506) Pirogov, nach diesem benannter Asteroid

Siehe auch:
 Pirogoff
 Pirogoff-Amputation
 Pirogow